Lammersdorff ist der Name von:
 Johann Anton Lammersdorff (auch: Lammersdorf) (1758–1822), deutscher Mediziner, Vorsitzender der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover
 Ludwig Christian Konrad Lammersdorff (auch: Lammersdorf) (um 1721/31–1791), deutscher Geburtshelfer, städtischer Chirurg, Lehrer und Konstrukteur

Siehe auch:
 Lammersdorf (Begriffsklärung)